Грядки:

 Грядки в сельском хозяйстве.
 Грядки — игровой короткометражный фильм 1999 года.
 Грядки — приспособление из брусьев, подвешенное на высоте 180 см в русской печи.

Белоруссия 
 Грядки — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Грядки — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Грядки — деревня в Столбцовском районе Минской области.
 Грядки — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.

Россия 
 Грядки — деревня, Сандовский район, Тверская область, Россия

Украина 
 Грядки — село, Лебединский район, Сумская область, село ликвидировано в 1988 году.
 Грядки — село, Дубенский район, Ровненская область.

См. также 
 Гряда